Beatriz de Castilla (Toro, 8 de marzo de 1293-Lisboa, 25 de octubre de 1359),   infanta de Castilla, hija de los reyes Sancho IV y de María de Molina, fue reina de Portugal, entre 1325 y 1357, por su matrimonio con el rey Alfonso IV.

Biografía

Orígenes familiares y primeros años 

Hija de Sancho IV el Bravo y de María de Molina, la infanta Beatriz tuvo seis hermanos, entre los cuales se hallaban Fernando IV de Castilla, e Isabel, esposa de Jaime II de Aragón, y duquesa de Bretaña por su posterior matrimonio con Juan III de Bretaña.

Cuando Beatriz tenía apenas unos cuatro años de edad, en 1297, se firmó el Tratado de Alcañices entre Castilla y Portugal, que ponía fin a las hostilidades entre ambos reinos y fijaba las fronteras. Suscribieron el tratado la reina María de Molina, en nombre de su hijo Fernando IV, que aún era menor de edad, y el rey Dionisio I de Portugal. Para reforzar la paz y aproximación de ambos reinos, como parte del acuerdo, se trataron los matrimonios de Fernando IV con una de las hijas del rey portugués, la infanta Constanza de Portugal, así como el matrimonio de un hermano de Constanza, el infante Alfonso, que después reinó como Alfonso IV de Portugal, con Beatriz, hermana del rey Fernando IV; es decir, los enlaces de dos hermanos, infantes de Portugal, con otros dos hermanos, infantes de Castilla.

En ese mismo año, la infanta Beatriz abandonó la corte castellana y se trasladó al reino vecino, donde se crio en la corte del rey Dionisio I con su prometido, el infante Alfonso, que en esas fechas tenía alrededor de seis años. Se respiraba un ambiente de cultura en la corte portuguesa ya que su futuro suegro había «heredado de su abuelo, Alfonso X de Castilla, el gusto por las letras, la literatura, la poesía en lengua portuguesa y el arte trovadoresco». En la corte lusitana se encontraban dos de los hijos ilegítimos del rey Dionisio que también fueron importantes figuras en el panorama cultural del reino lusitano: Pedro Alfonso de Portugal, conde de Barcelos, poeta y trovador y autor de la Crónica Geral de Espanha de 1344 y el Livro de Linhagens do Conde D. Pedro, y Alfonso Sánchez, hijo predilecto del rey Dionisio y célebre trovador.

Arras y patrimonio

Después de la firma del tratado de Alcañices, a su regreso a Portugal, el rey Dionisio entregó a su futura nuera la carta de arras, que incluían los señoríos de Évora, Vila Viçosa, Vila Real y Vila Nova de Gaia, que generaban una renta anual de unas 6000 libras de moneda vieja portuguesa. Ya después de su matrimonio, estos señoríos fueron incrementados con más propiedades. En 1321 recibió de su marido, que aún no había llegado al trono, Viana do Alentejo; en 1335 le donó otras heredades en Santarém; en 1337 en Atalaia; en 1341 una quinta en el término de Alenquer; en 1350 el prior del monasterio de San Vicente de Fora donó a la reina la quinta de Melide en Sintra; y más tarde, en 1357 recibió de su hijo, el rey Pedro I de Portugal, otras propiedades. Estas fueron Óbidos, Atouguia, Torres Novas, Ourém, Porto de Mós y Chilheiros. En la carta de donación su hijo dice que lo hace «consirando a mujta criaçom que me a raynha dona briatiz mjinha madre fez e como me foy sempre muy verdadeira amiga em todos meus fectos».

Matrimonio 
El matrimonio se celebró el 12 de septiembre de 1309.  Fue necesario obtener la autorización papal para los matrimonios de los infantes portugueses y castellanos ya que los primeros eran bisnietos del rey Alfonso X de Castilla a través de su amante, Mayor Guillén de Guzmán, madre de la reina consorte de Portugal, Beatriz de Castilla, y los infantes castellanos eran nietos del rey Sabio. El papa Bonifacio VIII emitió las bulas en 1301 que autorizaban ambos enlaces pero, debido a que los novios eran menores de edad, el matrimonio no se celebró en ese año y se aplazó hasta 1309, cuando Alfonso tenía dieciocho años y Beatriz dieciséis. El matrimonio fue fértil y también parece que fue feliz. Alfonso rompió la tradición de los reyes anteriores y no tuvo ningún hijo fuera de matrimonio.  De los siete hijos que nacieron, cuatro murieron en la infancia.

Una reina conciliadora 
Durante su matrimonio, Beatriz desempeñó un papel relevante —igual que su suegra, Isabel de Aragón, que la había criado desde los cuatro años— en los acontecimientos del reino y «fue la primera soberana de origen extranjero con un perfecto dominio de la lengua y de las costumbres lusitanas lo que le facilitó el desempeño de su papel de mediadora de conflictos».  Apoyó discretamente a su marido cuando este se enfrentó a su padre por causa de su medio hermano, Alfonso Sánchez. Después de ser aclamado rey en 1325 a la muerte del rey Dionisio I, Alfonso IV, que «no olvidaba los odios antiguos», exigió ser reconocido por las cortes y fue el responsable de mandar a matar a su medio hermano, Juan Alfonso, y del destierro en Castilla de su gran rival, su otro hermano, el bastardo Alfonso Sánchez. 

Cuando su esposo y su yerno, el rey Alfonso XI se enfrentaron en la guerra que tuvo lugar entre 1336-1339. Beatriz se desplazó a la frontera y fue a Badajoz, donde se encontraba el rey castellano, para intentar llegar a un acuerdo que restableciera la paz entre ambos reinos, aunque sus esfuerzos no fueron fructíferos.

También en 1338 envió a sus embajadores a la corte del rey Alfonso IV de Aragón para reforzar la alianza entre ambos reinos que había sido debilitada cuando su hijo, el futuro Pedro I de Portugal, se negó a casarse con Blanca, sobrina del rey aragonés, debido a su demostrada «debilidad mental (...) y su incapacidad para el casamiento», matrimonio que no llegó a celebrarse. 

La reina Beatriz y Guillermo de la Garde, arzobispo de Braga, mediaron en el conflicto entre su marido y su hijo Pedro después del asesinato de Inés de Castro. Padre e hijo llegaron a un acuerdo en 1355, poniendo fin a la discordia que duró casi un año y amenazó al reino con otra guerra civil.

En el plano religioso, fundó un hospital en 1329 en Lisboa y después con su marido el rey, el Hospital da Sé, para acoger veinticuatro pobres de ambos sexos y dotó a la institución con todo lo necesario para su desenvolvimiento. En sus testamentos y codicilios, dejó cuantiosas mandas para instituciones religiosas, especialmente a los frailes dominicos y de los franciscanos, y pidió que fuese enterrada con el hábito sencillo de estos últimos.

Descendencia 
De su matrimonio con Alfonso IV nacieron los siguientes hijos:

 María (9 de enero de 1313-Évora, 18 de enero de 1357), contrajo matrimonio con Alfonso XI de Castilla, y fueron los padres del futuro Pedro I, llamado el Cruel. Debido a los amoríos de su marido con Leonor de Guzmán, «fue una unión desgraciada desde el comienzo, contribuyendo para ennegrecer la relación entre los dos reinos». 
 Alfonso (1315-1317), heredero, murió en la infancia.  Está enterrado en el monasterio de Santo Domingo en Santarém; 
 Dionisio (12 de febrero de 1317), heredero, murió pocos meses después de nacer. Está enterrado en el monasterio de Alcobaza; 
 Pedro (Coímbra, 8 de abril de 1320-Estremoz, 18 de enero de 1367), fue el primer hijo varón que sobrevivió y sucedió a su padre como Pedro I de Portugal. Cuando falleció su esposa, Constanza Manuel, en 1345, su madre, la reina Beatriz, se hizo cargo de la educación de los dos infantes huérfanos, María y Fernando, que después llegó a reinar como Fernando I de Portugal.
 Isabel (21 de diciembre de 1324-11 de julio de 1326), sepultada en el monasterio de Santa Clara-a-Nova de Coímbra;  
 Juan (23 de septiembre de 1326-21 de junio de 1327), enterrado en el monasterio de Odivelas;
 Leonor (3 de febrero de 1328-Fuente la Reina, 30 de octubre de 1348), nació el mismo año en que se casó su hermana María. Contrajo matrimonio con Pedro IV de Aragón y falleció un año después de su matrimonio, víctima de la peste negra.

Muerte y sepultura 

La reina Beatriz otorgó tres testamentos y un codicilio: el primero en marzo de 1349; después un codicilio en diciembre de 1354; el segundo testamento en 1357; y el definitivo el 29 de diciembre de 1358. Falleció en Lisboa a los 66 años de edad, el 25 de octubre de 1359, dos años después de la muerte del rey Alfonso IV de Portugal y según sus disposiciones testamentarias, fue enterrada en la Catedral de Lisboa junto a su difunto marido.  Originalmente, mientras se construía la sepultura definitiva, ambos estuvieron enterrados en el coro de la iglesia y no fue hasta el reinado de Juan I de Portugal que fueron trasladados a las nuevas sepulturas en la capilla mayor de la catedral. Sus túmulos fueron destruidos en 1755, cuando la ciudad sufrió un gran terremoto, y fueron reemplazados por otros en el . Los Livros do Cartóiro da Sé, redactados entre 1710 y 1716, contienen una descripción del enterramiento de Beatriz, parecido al de su marido «con una estatua yacente y figuras pequeñas en el arca, donde se podía leer Beatriz Portugaliae Regina / Affonsi Quarti Uxor».

Ancestros

Notas

Referencias

Bibliografía 

 
 
 
 

Infantes de Castilla del siglo XIII de la Casa de Borgoña (Castilla)
Reinas consortes de la Casa de Borgoña (Castilla)
Mujeres de la Edad Media en Portugal
Reinas consortes del siglo XIV
Nacidos en Toro
Nobles de la provincia de Zamora
Fallecidos en Lisboa
Portuguesas del siglo XIV
Reinas consortes de Portugal (con la casa de Borgoña)